Сивец:
 Сивец () — род растений семейства Ворсянковые;
 Сивец луговой () — единственный вид рода Сивец.

Персоналии 
 Сивец, Виктор Николаевич (1919—1984) — директор Ташкентского авиационного завода имени В. П. Чкалова, Герой Социалистического Труда (1971).
 Сивец, Марек (; род. 1955) — польский политик.
 Сивец, Николай Фёдорович (род. 1953) — белорусский врач-хирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук.
 Сивец, Рышард (; 1909—1968) — польский бухгалтер, совершивший публичное самосожжение в знак протеста против вторжения войск стран Варшавского договора под предводительством Советского Союза в Чехословакию.
 Сивец, Татьяна Николаевна (род. 1982) — белорусская поэтесса, публицист, драматург, переводчик
 Сивец, Штефан (; род. 1863—1941) — польский богослов и историк.
 Сивец, Ян (; 1891—1961) — польский военный и общественный деятель.

Топонимы 
 Сивец (приток Ворона) — река.